«Playmobil фильм: Через вселенные» () — американо-французский музыкальный анимационный фильм режиссёра Лино ДиСальво, основанный на популярной линии игрушек Playmobil. Мировая премьера состоялась 10 июня 2019 года на Международном фестивале анимационного кино в Анеси. Прокат в РФ стартовал 30 января 2020 года.

Сюжет 
Чарли и его старшая сестра Марла, увлекшись игрой, оказываются в волшебном мире игрушек. Марла там теряет брата и вынуждена отправиться на его поиски. помочь ей в этом готовы новоприобретённые друзья — нелепый, но очаровательный водитель грузовика Дэл и частный детектив Рэкс Дашер. На их пути таится немало опасностей, главная из которых — злобный император Максимус, похищающий жителей волшебного мира для участия в кровавых битвах на потребу толпе и себе любимому. Добраться же до него возможно лишь через пять миров: Землю викингов, Мир Юрского периода, Дикий Запад, Волшебную страну и Шпионский город.

Роли озвучивали 
 Аня Тейлор-Джой — Марла Бреннер
 Гэбриел Бейтман — Чарли Бреннер
 Джим Гэффиган — Дэл
 Дэниел Рэдклифф — Рэкс Дашер
 Адам Ламберт — император Максимус
 Кинан Томпсон — Кровавый скелет
 Меган Трейнор — Добрая фея
 Лино ДиСальво — Роботитрон
 Мэдди Тейлор — Глинара
 Дэн Наварро — предводитель викингов

Сборы и критика 
Многими обозревателями мультфильм был расценен как полнометражная реклама. Немалая часть критики посвящена плохо рассказанной истории, банальных песнях и проблемах построения мира. Несколько негативных отзывов основывались на сравнении с анимацией вселенной Lego. В прокате в Северной Америке и Европе фильм также провалился, при бюджете в 40 млн долларов собрав лишь 16.

Примечания

Ссылки 

Фильмы на английском языке
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Фильмы с совмещением живых актёров и анимации
Фильмы Pathé
Фильмы STX Entertainment
Мультфильмы Франции
Мультфильмы США
Музыкальные мультфильмы
Мультфильмы StudioCanal